San José de Miranda kan syfta på:

Colombia 

 San José de Miranda (kommun), Santander, 
 San José de Miranda (ort), Santander,